Robert Young peut désigner :
  (1822-1888), un bibliste qui traduisit sa propre version de la Bible ;
 Robert Young (1834-1904), un homme politique et homme d'affaires néo-brunswickois ;
 Robert Young (1872-1957), un syndicaliste et homme politique britannique ;
 Robert Young (1907-1998), un acteur américain ;
  (1912-2007), un linguiste spécialise de la langue du peuple Navajo ;
 Robert Young (1915-1986), un auteur de science-fiction américain ;
 Robert Young (1916-2011), un sprinteur américain ;
  (1923-2007), un homme politique américain, membre du Congrès pour le Missouri de 1977 à 1987 ;
 Robert Milton Young (né en 1924), un scénariste et réalisateur américain ;
 Robert Malcolm Young, un scénariste écossais ;
 Robert William Young (né en 1933), un réalisateur de cinéma et de télévision ;
  (né en 1935), un historien des sciences et psychanalyste américain ;
 Robert Young (né en 1940), un joueur écossais de rugby à XV ;
 Robert Young (né en 1945), un musicien anglais ayant notamment composé nombre de titres joués par le groupe Status Quo ;
 Robert Young (né en 1960), un romancier et essayiste américain contemporain ;
 Robert Young (1964/65-2014), un guitariste écossais, membre du groupe Primal Scream de 1984 à 2006 ;
 Robert Young, un homme d'affaires canadien, ancien dirigeant de Red Hat.